Призма може да се односи на:
 Призма (оптика), оптички елемент који прелама светлост
 Призма (геометрија), геометријско тело
 Призма (компанија), компанија која производи медицинске апарате
 ПРИЗМА (Програм масовног надзора), програм масовног надзора